Carmelo Pujia – politico italiano
 Carmelo Pujia – arcivescovo cattolico italiano